Pickle bezeichnet:
 eingelegtes Gemüse (engl.), siehe Einlegen
 Indisches Pickle
 Branston Pickle, ein britischer Markenname einer vegetarischen Würzsauce aus Obst oder Gemüse
 eine Serialisierungsbibliothek der Programmiersprache Python, sowie den Prozess der Serialisierung (entsprechend unpickle für Deserialisierung)
 im britischen Englisch beizen
 J. J. Pickle (1913–2005), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch (ähnlich klingende Bezeichnungen und ähnliche Schreibweisen):
 Pickel
 Pickl
 Pickles
 Pikl
 Bickle